S-klass eller Klass S kan avse:

 Mercedes-Benz S-klass – en bilmodel från Mercedes-Benz
 S-klass (ubåtsklass) – flera typer av ubåtar
 Statendam-klass (S-klass) – en fartygsklass i Holland America Lines flotta 
 S-klass (jagare) – brittisk krigsfartyg som opererade från slutet av första världskriget till andra världskriget
 S- och T-klass – en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare under andra världskriget
 S-klass stjärna – en spektralklass för kolstjärnor
 Klass S (genre) – en genre om flickors relationer och sociala klasser, populär i Japan